Bajka, szlovákiai község
 Bajka, teljes nevén Bajka Pluwatsch, német énekesnő, költő, dalszerző
 Bajka, keresztnév